Благодатка — топоним в России.

Населённые пункты 
 Благодатка — село в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края.
 Благодатка — деревня в Саянском районе Красноярского края.
 Благодатка — село в Кузнецком районе Пензенской области.
 Благодатка — село в Моршанском районе Тамбовской области.
 Благодатка — деревня в Павловском районе Ульяновской области.

Железнодорожные станции 
 Благодатка — железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги на линии Ртищево — Саратов.
 Благодатка — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги на линии Ряжск — Сызрань.